San Giuliano může znamenat:

 San Giuliano Milanese – italská obec v metropolitní město Milán v oblasti Lombardie
 San Giuliano di Puglia – italská obec 
 San Giuliano del Sannio – italská obec 
 San Giuliano Terme – italská obec